Bob Bolder – ex calciatore britannico
 Robert Bolder – attore cinematografico britannico
 Trevor Bolder – bassista britannico